Their Social Splash é um curta-metragem mudo norte-americano de 1915, do gênero comédia, dirigido por Arvid E. Gillstrom e estrelado por Harold Lloyd.

Elenco
Slim Summerville - Harold
Dixie Chene - Gladys
Charles Murray - Hogan
Polly Moran - Polly
Frank Hayes 
Harold Lloyd - O Ministério
Harry Gribbon
Mabel Normand - (não creditada)
Ben Turpin - (não creditado)

Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes dos Estados Unidos de 1915
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Filmes mudos
Filmes em preto e branco
Filmes dirigidos por Arvid E. Gillstrom